Municipio de Penn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Penn (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Penn (condado de Stark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Penn (condado de Jay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jay.
 Municipio de Penn (condado de Parke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Parke.
 Municipio de Penn (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Penn (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Penn (condado de Jefferson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Penn (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Penn (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Penn (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Penn (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Penn (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.
 Municipio de Penn (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Penn (condado de Highland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Highland.
 Municipio de Penn (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Penn (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Penn (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Penn (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Penn (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Penn (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Penn (condado de Cumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Penn (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Penn (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.
 Municipio de Penn (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Penn (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Penn (condado de Snyder, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Snyder.
 Municipio de Penn (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.
 Municipio de Penn (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.